David Algulin, född 12 februari 1988 i Nybro, är en svensk före detta ishockeyspelare med Nybro IF som moderklubb. Efter åtta säsonger i Nybro Vikings, först i Hockeyallsvenskan och sedan i Division 1 fick Algulin inte förnyat kontrakt i april 2015. Genast rekryterades han istället av värsta konkurrenten Kalmar HC och var med och förde upp dem från Hockeytrean till Hockeyettan. I september 2018 fick han möta moderklubben när Kalmar och Nybro i seriespel, för första gången på många år drabbade samman i ett lokalderby, underbyggt av många års rivalitet.

Kalmar omskolades han till back säsongen 2018/2019. Samma säsong utsågs han till 43:e största idrottsprofilen av Barometern/Östra Småland.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1988
Personer från Nybro
Levande personer
Män
Spelare i Helsingborgs HC
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare